Можаровський Генріх Степанович (27 квітня 1927) — український радянський інженер-гідрограф, морський арктичний картограф, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Можаровський Юрій Андрійович (2 жовтня 1976, Львів) — український футбольний арбітр.